Il doppio del Torneo Godó 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrei Pavel e Alexander Waske erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno vinto in finale 6–3, 6–2, contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)

 Jeff Coetzee /  Kevin Ullyett (quarti) 
 Paul Hanley /  Leander Paes (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale) 
 Maks Mirny /  Jamie Murray (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Torneo Godó 2008
ATP Tour 2008